Silos kan syfta på:

Colombia 

 Silos (kommun i Colombia), Norte de Santander, 
 Silos (ort), Norte de Santander,

Spanien 

 Silos (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Los Silos, ort, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,